Sun386i (кодовое имя Roadrunner) — гибрид юниксовой рабочей станции и PC-совместимой системы, представленный Sun Microsystems в 1988. Эти машины использовали микропроцессор Intel 80386, но имели много общего с современными им системами серии Sun-3.

Аппаратное обеспечение 
В отличие от моделей Sun-3, Sun386i имели PC-подобную материнскую плату. Было выпущено две разновидности: Sun386i/150 и Sun386i/250 на процессорах с частотами 20 и 25 МГц соответственно. Материнская плата включала CPU, 80387 FPU, MMU.

С системами 386i использовалась клавиатура Sun Type 4, гибрид ранней Type 3 и PC/AT. Она в дальнейшем использовалась в линейке рабочих станций SPARCstation.

Программное обеспечение 
На архитектуру 386 была портирована SunOS версий 4.0, 4.0.1 и 4.0.2. Существовала также бэта-версия SunOS 4.0.3 для 386i, но она не была выпущена. В SunOS включался SunView GUI и MS-DOS эмулятор VP/ix. Эмулятор работал в виде отдельного процесса в SunOS и позволял одновременно запускать несколько сессий MS-DOS, что стало причиной популярности Sun386i.

Sun486i 
Была разработана усовершенствованная модель Sun486i (кодовое имя Apache) с процессором 80486 25 МГц и улучшенным интерфейсом SCSI. Небольшое количество этих систем было произведено, но выпуск был отменён в 1990.

См. также 
 SunPCi

Примечания

Ссылки 
 Описание и фотографии Sun 386i/250
 Sun 386i ("Roadrunner") Frequently Asked Questions,  October 24, 1996
 http://www.armadillosoft.com/dw/dispart.php?theArticle=sun386i&theType=full

Серверы и рабочие станции Sun
Рабочие станции